N43 peut faire référence à :
 Hydrocèle et le spermatocèle, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Ligne de bus Noctilien N43 de la RATP ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres